PrzeWAŁka – Ogólnopolska Giełda Kabaretowa odbywająca się cyklicznie od 1999 roku
 Przewałka (białorus. Прывалкі, Прывалка, Prywałki, Prywałka, ros. Привалка, Priwałka) – miejscowość na Białorusi w rejonie grodzieńskim